Ламмерт Бауке ван дер Мер (; род. в 1945, Леуварден, Фризия) — нидерландский классицист, специалист по классической археологии и этрускологии.

Биография 
Изучил классическую античность и археологию в Гронингенском университете, в настоящее время — ассоциированный профессор (доцент) классической археологии в Лейденском университете. Ведущий специалист по религии этрусков, автор многочисленных публикаций об их культуре и истории, в том числе в соавторстве с Р. Беекесом.

Краткая библиография 
 Liber Linteus Zagrabiensis. The linen book of Zagreb. A comment on the longest Etruscan text (2007)
 Myths and more. On Etruscan stone sarcophagi, ca. 350—200 B.C. (2004)
 Interpretatio Etrusca. Greek myths on Etruscan mirrors (1995)
 (with R.S.P. Beekes), De Etrusken spreken (1991)
 The bronze liver of Piacenza. Analysis of a polytheistic structure (1987)
 Corpus speculorum Etruscorum: The Netherlands (1983)
 Etruscan urns from volterra. Studies on mythological representations (1978) (dissertation)
 De Etrusken. Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (1977)

Ссылки 
 http://www.archeologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=39&c=52#DrLBvanderMeer
 L. B. van der Meer. Etruscan origins. Language and archaeology

Историки Нидерландов
Археологи Нидерландов
Этрускологи